Zazie dans le métro steht für:

 Zazie dans le métro, Originaltitel von Zazie in der Metro, Roman von Raymond Queneau (1959)
 Zazie dans le métro, Originaltitel von Zazie (Film), Film von Louis Malle (1960)

Siehe auch:
 Zazie (Begriffsklärung)